Эджли (Edgley) — английская фамилия.

Известные носители:
 Эджли, Джиджи (Gigi Edgley) (род. 1977) — австралийская актриса.
 Эджли, Джон (John Edgley) — английский авиаконструктор, проектировщик самолёта Edgley Optica.
 Эджли, Лесли (Leslie Edgley) (1912—2002) — американский писатель.

См. также 
 Edgley Optica — британский лёгкий самолёт.
 Эджли (аэропорт) (Edgeley Municipal Airport)